

Biografia 
Nato a Cabras, ha studiato Sociologia all'Università di Trento.

Dal 1978 al 2000 ha vissuto in Germania ed è stato insegnante di lingua italiana in diverse scuole della Renania Settentrionale-Vestfalia e nelle Università popolari di Düsseldorf, Neuss, Grevenbroich.

Lasciata la Germania, si trasferisce a Pesaro dove diviene figura nota nel mondo culturale pesarese per la sua attività di promozione di cenacoli con incontri musicali, letture di poesie di vari autori e danze.

Fu autore di poesie in lingua italiana e tedesca riunite in 5 raccolte, delle quali la più famosa fu Echi di Conchiglie, stampata in 4 edizioni.

Fu anche interprete di un frate inquisitore nel film-documentario Messaggeri dal passato diretto da Gianni Minelli e prodotto da Valerio Vergari.

Muore a Pesaro nell'agosto del 2011.

Opere 
 1995 Vento, sabbia, forme (Wind, Sand, Formen)
 1996 Echi di conchiglie (Das Rauschen in der Muschel) Artigianarte
 1997 Arcobaleno di Bambini (Kinder unter dem Regenbogen)
 2000 Cantico (Hymne)
 2005 Il Pozzo, nel profondo dell'anima Metauro edizioni

Filmografia 
 2009 Messaggeri dal Passato

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Motzo, Romano Augusto
Cabras